When the Circus Came to Town – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell
When the Circus Came to Town – cortometraggio del 1916 diretto da Sidney Smith
When the Circus Came to Town – film tv del 1981 diretto da Boris Sagal